Lindheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Lindheimer (1801–1879), deutsch-amerikanischer Botaniker und Verleger
 Gottfried Jacob Alexander Wagner-Lindheimer (1796–1874), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Johann Gerhard Christian Lindheimer (1815–1884), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Johann Philipp Friedrich Lindheimer (* 1810), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Otto Lindheimer (1842–1894), deutscher Architekt